Форманюк Олександра Михайлівна — Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради СРСР 7—9-го скликань.
 Форманюк Сергій Миколайович — старшина Збройних сил України, учасник радянсько-української війни.